King of the Hill est un film américain réalisé par Steven Soderbergh en 1993.
 King of the Hill est le titre original de Les Rois du Texas (Henri pis sa gang au Québec), une série télévisée d'animation américaine créée en 1997.